Le Rousset, commune française de Saône-et-Loire ;
 Le Rousset, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.